Марија Фјодоровна може бити:

Марија Фјодоровна (супруга Павла I), кћи војводе од Виртемберга, супруга руског императора Павла I
Марија Фјодоровна (супруга Александра III), кћи данског краља Кристијана IX, супруга руског императора Александра III